План дел Рио има више значења:

 План дел Рио (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План дел Рио (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 План дел Рио, Ла Морита (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 План дел Рио (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План дел Рио (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику